„Aliseo” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina i Marina Militare:
 „Aliseo” – torpedowiec typu Ciclone z okresu II wojny światowej, po wojnie przekazany w ramach reparacji wojennych Jugosławii, gdzie służył jako „Biokowo”
 „Aliseo” (F574) – fregata rakietowa typu Maestrale z lat 80. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy włoskich okrętów